Амта-Бургуста () — малая река в Кетченеровском районе Калмыкии. Берёт своё начало в северных Ергенях в балке Амта-Бургуста и течёт преимущественно с запада на восток. Теряется у подножия Ергеней на Прикаспийской низменности близ посёлка Бургсун. Длина реки — 23 км, площадь водосборного бассейна — 99 км².

Название 
Название реки можно перевести как «вкусная вербовая» (от  — вкусный; сладкий; сдобный; сочный и  — место, где растёт верба (совм. п от  — верба))

Физико-географическая характеристика 
Исток реки расположен в северо-западной части посёлка Кетченеры. Площадь водосборного бассейна невелика и составляет 99 км².

Количество атмосферных осадков, выпадающих в бассейне реки Амта-Бургуста, невелико и уменьшается в направлении с запада на восток. Верховья реки согласно классификация климатов Кёппена расположены в пределах зоны влажного континентального климата с жарким летом и умеренно холодной зимой (индекс Dfa). Как и у других рек бессточной области Западно-Каспийского бассейна вследствие значительно испарения в весенне-летний период роль дождевого питания невелика. Питание реки преимущественно родниковое. В период снеготаяния возможны паводки.

Реку пересекает федеральная автодорога Элиста — Волгоград . Около трассы на реке имеется небольшое водохранилище.

Примечания 

Реки Кетченеровского района
Бассейны бессточных районов междуречья Терека, Волги и Дона
Бессточные реки